Liophryne är ett släkte av groddjur. Liophryne ingår i familjen Microhylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Liophryne